China Open 2013 – tenisowy turniej ATP z cyklu China Open rozgrywany w dniach 30 września–6 października 2013 roku w Pekinie na kortach twardych o puli nagród 2 205 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Chinach